Bresnik je lahko:
 Bresnik, Kraljevo (Srbija)
 Bresnik, Prokuplje (Srbija)
Bresnik (priimek)